Léo est le neuvième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey
 Couleurs : Julie Dethorey

Synopsis 
Louis apprend qu'il a un frère aîné. Il rentre en France en plein Front populaire.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1993 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1993) 

Leo